Речице могу бити:

 Речице (Пожега), насељено мјесто у општини Пожега, Златиборски округ, Република Србија
 Речице (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Речице (Пелхримов), насељено мјесто у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република